Scheller steht für:
 Scheller (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Dr. Scheller Cosmetics, ehemaliger Hersteller von Körperpflege- und Kosmetikprodukten

Scheller ist der Name folgender Orte:
 Scheller (Hohnhorst), Ortslage der Gemeinde Hohnhorst im Landkreis Schaumburg in Niedersachsen
 Scheller (Lindlar), Ort der Gemeinde Lindlar im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Scheler
 Sheller
 Kupscheller